

Села:
 Грузьке — Вінницька область, Гайсинський район
 Грузьке — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Грузьке — Донецька область, Покровський район
 Грузьке — Запорізька область, Пологівський район
 Грузьке — Київська область, Фастівський район
 Грузьке — Кіровоградська область, Голованівський район
 Грузьке — Кіровоградська область, Кропивницький район, Катеринівська сільська громада
 Грузьке — Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада
 Грузьке — Сумська область, Конотопський район, Дубов'язівська селищна громада
 Грузьке — Сумська область, Конотопський район, Кролевецька міська громада
 Грузьке — Сумська область, Охтирський район

 Грузьке — колишнє село, Сумська область, Сумський район (зняте з обліку 1988 року)
Залізниця:
 Грузьке — пасажирський залізничний зупинний пункт Конотопської дирекції Південно-Західної залізниці
Заповідне урочище:
 Грузьке — заповідне урочище місцевого значення на території Кропивницького району Кіровоградської області

Села:
 Грузьке — Бєлгородська область, Борисовський район
 Грузьке — Краснодарський край, Криловський район

Озеро:
 Грузьке — озеро на півдні Ростовської області

Див. також 
 Грузька
 Грузьке болото (заказник)